Йельский университет
 Йель-Боул — стадион.

Персоналии 
 Йель, Уильям Холл (1831—1917) — адвокат штата Миннесота, шестой вице-губернатор Миннесоты, республиканец.
 Йель, Элайху (1649—1721) — британский купец, губернатор Британской Ост-Индской компании.

См. также 
 Йела, Гюнтер (1888—1942) — гватемальский скульптор.